Elisabeth Junek – pilota automobilistica cecoslovacca
 František Junek – calciatore cecoslovacco 
 Karin Junek – ex cestista peruviana